UFS steht als Abkürzung für:

 Unix File System, ein Dateisystem
 Unabhängiger Finanzsenat
 Unbemanntes Feuerschiff, ein Wasserfahrzeug
 Union-Find-Struktur in der Theoretischen Informatik
 Universal Flash Storage, ein standardisiertes Format für Speicherkarten
 Umweltforschungsstation Schneefernerhaus
 Ultradünne funktionale Schichten, ein Begriff aus der Nanotechnologie
 Union Folklorique Suisse Basel
 Universal Frame System, ein einheitliches Befestigungssystem für Inline-Skate-Schienen
 Universidade Federal de Sergipe, brasilianische Bundesuniversität
 University of the Free State, die englischsprachige Bezeichnung der Universität des Freistaates in Südafrika.

UFS